Пе́тер Олве́цки (; 11 октября 1985, Нове-Замки, Чехословакия) — словацкий хоккеист, центральный и левый нападающий. В настоящее время является игроком тренчинской «Дуклы», выступающего в Словацкой экстралиге.

Карьера

Клубная 
Петер Олвецки начал свою карьеру в качестве хоккеиста в тренчинской «Дукле», за которую от сыграл 16 игр, став чемпионом Словакии. На драфте НХЛ 2004 года был выбран в третьем раунде под общим семьдесят восьмым номером командой «Миннесота Уайлд». С 2005 по 2008 года выступал в Американской хоккейной лиге за «Хьюстон Аэрос». 17 июля 2008 года подписал новый однолетний двухсторонний контракт с «Миннесотой». Свою первую игру в НХЛ сыграл 30 января 2009 года против клуба «Эдмонтон Ойлерз», первое очко (голевую передачу) сделал 19 февраля в матче против «Калгари Флэймз», а первый гол забросил 22 февраля клубу «Чикаго Блэкхокс». Всего в сезоне 2008/09 сыграл 31 встречу, набрав 7 очков (2+5) по системе гол+пас. Остальную часть сезона провёл в «Хьюстоне».

В качестве свободного агента подписал двухсторонний контракт с «Нэшвилл Предаторз». Однако за «Нэшвилл» сыграл только одну встречу, проведя все матчи в фарм-клубе «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс». В конце сезона 2009/10 был арендован клубом из АХЛ «Манитоба Мус», сыграв за них 8 встреч в регулярном чемпионате и 6 встреч в плей-офф.

Летом 2010 года вернулся в «Дуклу», где сразу же стал одним бомбардиров команды. 1 октября подписал контракт с финским клубом КалПа, выступающей в СМ-Лиге. 17 июня 2011 года подписал контракт с новичком Континентальной хоккейной лиги попрадским «Левом». Сыграв 6 встреч, не набрав ни одного очка в КХЛ, контракт с Олвецки был расторгнут. 11 января 2012 года подписал контракт до конца сезона со шведским «Векшё Лейкерс».

22 июня 2012 года подписал просмотровый контракт с ещё одним новичком КХЛ братиславским «Слованом». После просмотра был подписал полноценный контракт на три сезона. 28 марта 2014 года подписал новый трёхлетний контракт со «Слованом».

Международная 
В составе сборной Словакии принимал участие в двух чемпионатах мира 2009 и 2013, а также в зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи и зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане.

Статистика 
 Последнее обновление: 30 мая 2018 года

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  на официальном сайте КХЛ .
 Петер Олвецки  на официальном сайте клуба «Слован» .
 Петер Олвецки  на сайте r-hockey.ru .

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки ХК «Векшё Лейкерс»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»